Вахрушева

 Вахрушева — деревня в Тобольском районе Тюменской области

 Вахрушева, Любовь Гарриевна — советская пловчиха, рекордсменка мира

См. также

 Вахрушево
 Вахрушев